Plaats in Indonesië
 Sungai Baung (Batang Asai), een plaats in het bestuurlijke gebied Sarolangun in de provincie Jambi
 Sungai Baung (Muara Bulian), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang Hari in de provincie Jambi
 Sungai Baung (Rengat Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau
 Sungai Baung (Rawas Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Sungai Baung (Talang Ubi), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra